L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis de Rome se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Avant le tournoi 
Une exhibition est organisée dimanche  entre des joueurs italiens et des têtes de série, en hommage à Federico Luzzi, un ancien joueur de tennis italien mort d'une leucémie le .

Forfaits 
Blessés, l'Argentin David Nalbandian et le Français Gaël Monfils déclarent forfait avant le tournoi.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il devient le  à s'imposer 4 fois à Rome, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale les tenants du titre : les jumeaux américains Bob Bryan/Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif, de leur  et  respectif.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2009) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Sport en Italie en 2009
Rome
Tennis en avril 2009
Tennis en mai 2009